(Brieven, onder meer)

Epistola
 Epistola de litteris colendis, van Karel de Grote over onderwijs
 Epistola de Magnete, van Petrus Peregrinus over zijn experimenten met magnetische stenen, 1269

Epistolae
Epistolae (Augustinus), brieven van Augustinus van Hippo: Epistolae et Sermones
 Epistolae ad Atticum, van Cicero
 Epistolae ad familiares, van Marcus Tullius Cicero
 Epistolae van Caecilius Statius
 Epistolae familiares, van Francesco Petrarca
 Epistolae (Horatius)
 Epistolae ad Lucilium (Brieven aan Lucilius), ook Epistulae Morales ad Lucilium van Seneca
 Epistulae ex Ponto, van Publius Ovidius Naso
 Epistulae Heroidum, van Publius Ovidius Naso
 Epistolae (Brieven) van Spinoza

Epistula
 Brieven van Paulus en andere apostelen, zie ook Epistel
 Epistula ad Carpianum (Epistel aan Carpianus), brief van Eusebius van Caesarea

Epistulae
Epistulae Morales ad Lucilium - De brieven die de Romeinse filosoof Seneca schreef aan zijn vriend Lucilius
Epistulae (Plinius) - Een verzameling brieven die Plinius de jongere aan keizer Trajanus, vrienden, familieleden en andere bekenden schreef.

Overig
 Epistel